Laminopora är ett släkte av mossdjur. Laminopora ingår i familjen Adeonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Laminopora